Rovenský (Rovenská):
 Václav Karel Holan Rovenský (1644, Rovensko pod Troskami – 1718, Rovensko), český hudební skladatel a varhaník, pracoval také jako učitel, kapelník a kameník
 Josef Rovenský (1894, Praha – 1937, Praha), český filmový režisér
 Jan Rovenský (1975, Plzeň), český ekologický aktivista

Související články 
 Rovensko
 Rovinský (Rowiński)

Česká příjmení